Stefano es un nombre masculino italiano de origen Griego. Como nombre propio puede referirse a:

 Stefano Accorsi, actor italiano.
 Stefano Bartezzaghi, periodista y escritor italiano.
 Stefano Elio Belisari, cantautor italiano.
 Stefano Benassi, actor y actor de doblaje italiano.
 Stefano Benni, escritor italiano
 Stefano Bizzotto, periodista y presentador de televisión italiano.
 Stefano Bollani, pianista italiano.
 Stefano Bonaga, filósofo, político y académico italiano.
 Stefano Bontate, mafioso siciliano.
 Stefano Brusa, actor y actor de doblaje italiano.
 Stefano Buschini, director de coro italiano.
 Stefano Butti, escultor italiano.
 Stefano Butti, futbolista italiano.
 Stefano Casiraghi, empresario italiano, conocido por su matrimonio con la princesa Carolina de Mónaco.
 Stefano Ceri, ingeniero informático y profesor italiano.
 Stefano Chiccarelli, informático italiano, especialista en seguridad.
 Stefano Consiglio, actor italiano.
 Stefano D'Arrigo, escritor, poeta y crítico de cine italiano.
 Stefano D'Orazio, baterista, cantante y vocalista del grupo Pooh italiano.
 Stefano DiMera, personaje ficticio de la serie de televisión Days of our Lives.
 Stefano Dionisi, actor italiano.
 Stefano Fontana, disk jockey italiano conocico como Stylophonic.
 Stefano Gabbana, estilista italiano, cofundador de la casa de moda Dolce & Gabbana.
 Stefano Gualeni, diseñador de juegos italiano.
 Stefano di Giovanni, pintor italiano conocido como Sassetta.
 Stefano Langone, cantante estadounidense, concursante de American Idol.
 Stefano Lusignan, escritor y sacerdote católico chipriota.
 Stefano Mauri, editor italiano.
 Stefano Mauri, futbolista italiano.
 Stefano Mei, corredor de larga distancia italiano.
 Stefano Onofri, actor de doblaje italiano.
 Stefano Palatresi, músico y cantante italiano.
 Stefano Passigli, político italiano.
 Stefano Pelloni, bandido italiano.
 Stefano Pilati, diseñador de moda italiano.
 Stefano Protonotaro, escritor y poeta italiano.
 Stefano Quadrio, líder italiano frente a las tropas de la República de Venecia.
 Stefano Ricucci, agente inmobiliario italiano.
 Stefano Rodotà,  jurista y político italiano.
 Stefano Romeo, patriota resurgimental italiano.
 Stefano Rosselli del Turco, ajedrecista italiano.
 Stefano Rosso, cantautor y guitarrista italiano.
 Stefano Salvini, actor y compositor peruano.
 Stefano Satta Flores, actor y actor de doblaje italiano.
 Stefano Schiapparelli, partisano antifascista italiano.
 Stefano Sibaldi, actor y actor de doblaje italiano.
 Stefano Tamburini, dibujante y autor de cómics italiano.
 Stefano Terra, seudónimo de Giulio Tavernari, escritor y periodista italiano.
 Stefano Vanzina, director y guionista italiano conocido como Steno.
 Stefano Zecchi, periodista y escritor italiano.

Otras personas con el apellido Stefano son:

 Alfredo Di Stéfano, futbolista y entrenador argentino.
 Giuseppe Di Stefano, tenor italiano.
 Joey Stefano, nombre artístico del actor pornográfico estadounidense, Nicholas Iacona Jr.

Stefano también puede referirse a:

 Stefano es un satélite natural de Urano descubierto en 1999, bautizado así en honor a un personaje de la comedia La tempestad, de Shakespeare.
 La estefanita es un mineral descubierto en 1845, nombrado así en honor del archiduque Esteban de Habsburgo-Lorena, ingeniero de minas austriaco.